Hopff ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hopff (1868–1926), deutscher Wirtschaftsjurist bei der HAPAG 
 Alexander Hopff (* 1965), deutscher Jazz-Musiker, Dozent und Autor
 Heinrich Hopff (1896–1977), deutsch-schweizerischer Chemiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Hopff (1930–2005), deutsch-schweizerischer Pharmakologe

Siehe auch:
 Hopf (Familienname)